Un programari multiplataforma és un programa dissenyat per funcionar en múltiples plataformes.
 Un mitjà multiplataforma és un mitjà de comunicació utilitzant conjuntament diversos mitjans de comunicació (com la premsa, Internet, la ràdio, la televisió, etc.).